Le lait peut désigner :

Consommable 

 Dans la plupart des pays francophones, le terme « lait » sans autre précision, désigne le lait de vache. Pour le lait d'autres espèces, il est d'usage de préciser laquelle. On appelle aussi lait le jus de certaines plantes ou fruits : lait de coco, lait de soja, lait de riz, lait d'amande, ou lait de horchata.
 Le lait de jabot est une substance blanche produite par le système digestif de certains columbiformes pour nourrir leurs petits.
Lait de cafard est une substance blanche produite par les cafards pour nourrir leurs petits.

Non consommable 
 On appelle aussi « laits » des liquides blanchâtres ayant l'apparence du lait, qui sont soit des sucs produits par certaines plantes, notamment certaines composées comme la laitue, le laiteron, toutes les euphorbiacées, et de nombreuses autres plantes à latex. Il peut aussi être produit par des champignons, notamment les Lactaires.
 Dans la construction, on appelle « lait de chaux » une suspension aqueuse de chaux (contenant plus de ). On parle de « lait de ciment » pour un mortier très liquide destiné à certains joints, par exemple de carrelage.
 Le « lait de magnésie » est le nom trivial de la suspension aqueuse d'hydroxyde de magnésium, ayant l'apparence du lait, utilisée en thérapeutique comme antiacide et comme laxatif.
 Le lait de coupe est un liquide blanchâtre servant à refroidir les pièces pendant l'usinage.
 On appelle aussi "lait" une émulsion d'eau dans l'huile que l'on applique sur le corps pour l'hydrater. Sa texture, très fluide, et sa facilité d'application permet une meilleures pénétration dans la peau et ne laisse pas de film gras.

Art 
 Le Litre de lait, un court-métrage
 Lait et Charbon, un roman
 Barattage de la mer de lait
 Celui qui détestait le lait maternel (The One with the Breast Milk en anglais), un épisode de la série télévisée Friends.
Centre d'art Le Lait, centre d'art contemporain d'intérêt national situé à Albi

Autres désignations 
 Tire-lait
 Dent de lait
 Fièvre de lait
 Violette lactée
 Caille-lait • Caille-lait jaune • Caille-lait blanc
 Bois de lait, des arbres des Mascareignes
 République Café au lait
 Cochon de lait
 petit-lait est la partie liquide issue de la coagulation du lait.